Деспина-хатун — женское имя-титул из совмещённых титулов: греческого деспина (, «госпожа») — женский род от слова деспот, и монгольского хатун (qatun) — госпожа. Известны следующие исторические персоналии, которых так называли:

 Мария Деспина Монгольская (XIII век — возможно начало XIV века) — византийская княжна, дочь Михаила VIII Палеолога, одна из супруг Абака-хана.
 Деспина Мария Сербская (XV—XVI века) — сербская княжна, дочь Лазаря I, одна из супруг Баязида I.
 Деспина-хатун (Феодора Комнина) (XV век) — дочь трапезундского императора Иоанна IV, одна из жён  Узун-Хасана.

Ср. также:

 Деспина (значения)